IOC kan syfta på

 IOC – engelska förkortningen för International Olympic Committee, en internationell kommitté som organiserar de olympiska spelen, se Internationella olympiska kommittén
 IOC – den äldsta och mest omfattande internationella serien med möten för ornitologer, se International Ornithological Congress
 IOC – en organisation av Unesco-stater, se Intergovernmental Oceanographic Commission